Kolesnyk () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kolesnyk (* 1933), deutscher Philosoph und Historiker
 Wadym Kolesnyk (* 1967), ukrainischer Fußballspieler
 Wolodymyr Kolesnyk (* 1976), ukrainischer Boxer

Siehe auch:
 Kolesnik